Змагання з боксу у ваговій категорії до 52 кілограм серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли з 13 серпня по 21 серпня. Участь брали 26 спортсменів з 26 країн.

Призери

Розклад

Змагання 
{{Турнір32
| RD1=Перший раунд
| RD2=Другий раунд
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD5=Фінал
| Team-width=330
|RD1-team03=|RD1-score03=1
|RD1-team04=|RD1-score04=2
|RD1-team05=|RD1-score05=3
|RD1-team06=|RD1-score06=0
|RD1-team07=|RD1-score07=0
|RD1-team08=|RD1-score08=2
|RD1-team11=|RD1-score11=3
|RD1-team12=|RD1-score12=0
|RD1-team13=|RD1-score13=1
|RD1-team14=|RD1-score14=2
|RD1-team19=|RD1-score19=3
|RD1-team20=|RD1-score20=0
|RD1-team21=|RD1-score21=3
|RD1-team22=|RD1-score22=0
|RD1-team25=|RD1-score25=2
|RD1-team26=|RD1-score26=1
|RD1-team27=|RD1-score27=1
|RD1-team28=|RD1-score28=2
|RD1-team29=|RD1-score29=3
|RD1-team30=|RD1-score30=0

|RD2-team01=|RD2-score01=3
|RD2-team02=|RD2-score02=0
|RD2-team03=|RD2-score03=3
|RD2-team04=|RD2-score04=0
|RD2-team05=|RD2-score05=0
|RD2-team06=|RD2-score06=3
|RD2-team07=|RD2-score07=0
|RD2-team08=|RD2-score08=3
|RD2-team09=|RD2-score09=3
|RD2-team10=|RD2-score10=0
|RD2-team11=|RD2-score11=0
|RD2-team12=|RD2-score12=3
|RD2-team13=|RD2-score13=3
|RD2-team14=|RD2-score14=0
|RD2-team15=|RD2-score15=0
|RD2-team16=|RD2-score16=3

|RD3-team01=|RD3-score01=0
|RD3-team02=|RD3-score02=3
|RD3-team03=|RD3-score03=3
|RD3-team04=|RD3-score04=0
|RD3-team05=|RD3-score05=3
|RD3-team06=|RD3-score06=0
|RD3-team07=|RD3-score07=2
|RD3-team08=|RD3-score08=1

|RD4-team01=|RD4-score01=3
|RD4-team02=|RD4-score02=0
|RD4-team03=|RD4-score03=3
|RD4-team04=|RD4-score04=0

|RD5-team01=

Дискваліфікація Алояна 
У грудні 2016 року Спортивний арбітражний суд прийняв рішення позбавити Михайла Алояна (Росія) олімпійської медалі через позитивну допінг-пробу, взяту під час змагань на Літніх Олімпійських іграх 2016. У червні 2017 року Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Алояна.

Срібну медаль отримав Йоель Фіноль (Венесуела), що поступився у півфіналі олімпійському чемпіону Шахобідіну Зоїрову (Узбекистан).

Примітки

Посилання 
 Бокс  на офіційному сайті Олімпійських ігор 2016 року    
 Олімпійський турнір  на сайті Міжнародної асоціації любительського боксу (AIBA)